Финал Кубка Франции по футболу 2018 прошёл во вторник, 8 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени в Париже и стал 101-м финалом Кубка Франции. В финале встетились «Лез Эрбье» и «Пари Сен-Жермен». ПСЖ выиграл финал со счетом 2:0 и стал двенадцатикратным обладателем Кубка Франции.

Путь к финалу

Перед матчем 
Этот финал стал первым для «Лез Эрбье». Клуб победил многие команды более высокого уровня, такие как «Ланс»; однако на пути к финалу они не играли ни с одной командой из Лиги 1. «Лез Эрбье» стал третьей командой из третьего дивизиона французского футбола, вышедшей в финал, после «Нима» в 1996 и «Кевийи Руан» в 2012. Обе эти команды проиграли свои матчи «Осеру» и «Лиону» соответственно. 

«Пари Сен-Жермен» три раза подряд брал кубок и участвовал в 15 финалах, выиграв 11 их них. В прошлогоднем финале парижане обыграли «Анже» со счетом 1:0.

Матч

Примечания 

2018
Франция
Кубок Франции 2018
Май 2018 года
События 8 мая
Спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2018 году